Барон Лукас — титул пэра Англии, созданный дважды в британской истории. Вторая креация существует и в настоящее время вместе с титулом Лорда Дингуолла (пэрство Шотландии).

Бароны Лукас, первая креация (1645) 
Титул барона Лукаса из Шенфилда в графстве Эссекс был создан 13 января 1645 года для сэра Джона Лукаса (1606—1671), офицера-роялиста во время Гражданской войны в Англии. Ему наследовал племянник Чарльз Лукас, 2-й барон Лукас (1631—1688). В 1705 году после смерти Роберта Лукаса, 3-го барона Лукаса (1649—1705), баронский титул прервался.

 1645—1671: Джон Лукас, 1-й барон Лукас (октябрь 1606 — 2 июля 1671), второй сын сэра Томаса Лукаса (ум. 1625) и Элизабет Лейтон
 1671—1688: Чарльз Лукас, 2-й барон Лукас (1631—1688), старший сын сэра Томаса Лукаса (1598—1649), старшего брата 1-го барона Лукаса, не имел сыновей.
 1688—1705: Роберт Лукас, 3-й Барон Лукас (ок. 1649—1705), младший брат предыдущего, неженат.

Бароны Лукас, вторая креация (1663) 
В 1663 году был создан титул барона Лукаса из Крудвелла (графство Уилтшир) по просьбе Джона Лукаса, 1-го барона Лукаса, для его дочери Мэри, графини Кентской (ум. 1702), жены Энтони Грея, 11-го графа Кентского (1645—1702). В 1702 году титул барона унаследовал их сын Генри Грей, 12-й граф Кент (1671—1740), который получил титулы 1-го маркиза Кента (1706), 1-го герцога Кента (1710) и 1-го маркиза Грея (1740).

В 1718 году баронский титул получил Энтони, граф Гарольд (1695—1723), старший сын 1-го герцога Кентского. После его смерти титул вернулся к его отцу Генри Грею, 1-му герцогу Кентскому. В 1740 году баронский титул унаследовала его внучка Джемайма Кэмпбелл (1723—1797), дочь Джона Кэмпбелла, 3-го графа Бредалбейна и Холланда (1696—1782) и Эмэйбл Грей (ум. 1726), старшей дочери 1-го герцога Кентского. Джемайма Кэмпбелл, ставшая женой Филиппа Йорка, 2-го графа Хардвика (1720—1790), стала 2-й маркизой Грей и 4-й баронессой Лукас из Крудвелла.

В 1797 году после смерти Джемаймы Йорк титул маркизы Грея прервался, а титул барона Лукаса перешел к её старшей дочери Эмэйбл (1750—1833), леди Полварт, вдове Александра, лорда Полварта (1750—1781), старшего сына 3-го графа Марчмонта. В 1816 году ей был пожалован титул графини де Грей из Врест-парка в графстве Бедфордшир (пэрство Соединённого королевства), с правом передачи титула своей сестре Мэри Джемайме (вдове 2-го барона Грэнтема) и её наследникам мужского полка.

В 1833 году после смерти Леди Эмэйбл Полварт титулы графа Грея и барона Лукаса перешли к её племяннику, Томасу де Грею, 3-му барону Грэнтему (1781—1859), который стал 2-м графом Греем и 6-м бароном Лукасом. В 1859 году после смерти последнего титул графа Грея унаследовал его племянник Джордж Фредерик Робинсон, 1-й маркиз Рипон (1827—1909), а баронский титул — к его дочери Энн Флоренс Купер, графине Купер (1806—1880), вдове Джорджа Купера, 6-го графа Купера (1806—1856), которая стала 7-й баронессой Лукас. В 1880 году ей наследовал старший сын, Френсис Купер, 7-й граф Купер (1834—1905), который стал 8-м бароном Лукасом. В 1871 году он получил титулы 3-го барона Батлера (пэрство Англии) и 4-го лорда Дингуолла (пэрство Шотландии).

В 1905 году после смерти Френсиса Купера, титулы графа Купера, барона Купера и барона Батлера прервались, титулы барона Лукаса и лорда Дингуолла перешли к его племяннику Оберону Герберту (1876—1916), внуку Генри Герберта, 3-го графа Карнарвона, который стал 9-м бароном Лукасом и 5-м лордом Дингуоллом. В 1907 году комитет по привилегиям Палаты лордов утвердил его в этих титулах. Ему наследовала сестра Нэн Ино Купер, 10-я баронесса Лукас и 6-я леда Дингуолл (1880—1958), затем её дочь Энн Розмэри Палмер, 11-я баронесса Лукас и 7-я леди Дингуолл (1919—1991) и сын последней, Ральф Мэтью Палмер, 12-й барон Лукас и 8-й лорд Дингуолл (род. 1951).

 1663—1702: Мэри Грей, графиня Кентская, 1-я баронесса Лукас (ум. 1 ноября 1702), дочь Джона Лукаса, 1-го барона Лукаса, и Энн Невилл (ок. 1611—1660)
 1702—1718, 1723—1740: Генри Грей, 1-й герцог Кент, 1-й маркиз Грей, 2-й барон Лукас (1671 — 5 июня 1740), сын Энтони Грея, 11-го графа Кента (1645—1702), и Мэри Грей, баронессы Лукас
 1718—1723: Энтони Грей, граф Гарольд, 3-й барон Лукас (21 февраля 1695 — 21 июля 1723), старший сын предыдущего
 1740—1797: Джемайма Йорк, 2-я маркиза де Грей, 4-я баронесса Лукас (9 октября 1722 — 10 января 1797), дочь Джона Кэмпбелла, 3-го графа Бредалбейна и Холланда (1696—1782) и Амабель Грей (ум. 1726), внучка 1-го герцога Кентского
 1797—1833: Эмэйбл Хьюм-Кэмпбелл, 1-й графиня де Грей, 5-я баронесса Лукас (22 января 1751 — 4 мая 1833), старшая дочь Филиппа Йорка, 2-го графа Хардвика (1720—1790) и Джемаймы Кэмпбелл, баронессы Лукас
 1833—1859: Томас Филипп де Грей, 2-й граф де Грей, 6-й барон Лукас (8 декабря 1781 — 14 ноября 1859), старший сын Томаса Робинсона, 2-го барона Грэнтема, и Мэри Йорк, племянник Эмэйбл Хьюм-Кэмпбелл
 1859—1880: Энн Флоренс Купер, графиня Купер, 7-я баронесса Лукас (8 июня 1806 — 25 июля 1880), старшая дочь Томаса Филиппа де Грея, 2-го графа Грея (1781—1859), 1-й муж — Питер Леопольд Луис Фрэнсис Нассау Купер, 5-й граф Купер (1778—1837).
 1880—1905: Фрэнсис Томас де Грей Купер, 7-й граф Купер, 8-й барон Лукас и 4-й лорд Дингуолл (11 июня 1834 — 18 июля 1905), старший сын предыдущей
 1905—1916: Оберон Томас Герберт, 9-й барон Лукас и 5-й лорд Дингуолл (25 мая 1876 — 3 ноября 1916), сын Оберона Эдварда Уильяма Молино Герберта (1838—1906) и муж леди Флоренс Эмэйбл Купер (1837—1886), дочери 6-го графа Купера.
 1916—1958: Нэн Ино Купер, 10-я баронесса Лукас и 6-я леди Дингуолл (13 июня 1880 — 23 ноября 1958), сестра предыдущего
 1958—1991: Розмэри Энн Палмер, 11-я баронесса Лукас и 7-я леди Дингуолл (28 апреля 1919 — 31 декабря 1991), старшая дочь предыдущей и подполковника Говарда Листера Купера
 1991 — настоящее время: Ральф Мэтью Палмер, 12-й барон Лукас и 8-й лорд Дингуолл (род. 7 июня 1951), старший сын предыдущей и майора Роберта Джоселина Палмера (род. 1919)
 Наследник: Эдвард Льюис Палмер (род. 7 декабря 1987), сын предыдущего от первого брака.

См. также 
 Барон Лукас из Чилворта
 Лорд Дингуолл
 Герцог Кент (креация, 1710)
 Граф де Грей
 Маркиз Рипон
 Граф Селборн
 Барон Батлер

Ссылки 
 Kidd, Charles, Williamson, David (editors). Debrett’s Peerage and Baronetage (1990 edition). New York: St Martin’s Press, 1990
 Leigh Rayment’s Peerage Pages 
 thepeerage.com

Лукас
Лукас